Paul je lahko:
 Paul - germanska različica imena Pavel
 Hermann Paul (1846-1921), nemški jezikoslovec
 Joseph Paul-Boncour (1873-1972), francoski politik